Derviche peut référer :

Une personne 
 Derviche, personne suivant la voie ascétique soufie requérant une pauvreté et austérité extrêmes ;
 Derviche somalien, partisan de Mohammed Abdullah Hassan, au début du  (1899-1920) :
 Derviche soudanais, disciple de Muhammad Ahmad ibn Abd Allah Al-Mahdi  et d'Abdulah ibn Mohammed al-Taaichi, fondateurs du Mahdiyah (ou Soudan mahdiste), régime politique qui dirigea le Soudan de 1885 à 1899 ;
 Derviche tourneur, membre de l'ordre mevlevi, ordre musulman soufi fondé au  siècle par Jalal al-Din Rumi ;
 Mohammad le Derviche, peintre de miniatures persanes qui fut actif dans le dernier quart du  siècle ;
 , saint de l'Église orthodoxe.

Une œuvre littéraire 
 Le Derviche et la Mort, roman de l'écrivain bosniaque Meša Selimović ;
 La Maison des derviches, roman de science-fiction écrit par Ian McDonald ;
 Le Derviche, poème de Victor Hugo publié dans le recueil Les Orientales en 1829.

Paronymes 
 Dervish, groupe irlandais de musique folk fondé en 1989.